Тьєрра-Амарилья ():

 Тьєрра-Амарилья (Чилі) — місто в Чилі.
 Тьєрра-Амарилья (Нью-Мексико) -  переписна місцевість в США, в окрузі Ріо-Арріба штату Нью-Мексико.